A Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu é um torneio de jiu-jitsu realizado pela Liga Brasileira de Jiu-Jitsu e organizado pela Associação Esportiva Leão Dourado.

O evento é realizado anualmente na cidade de Belo Horizonte, desde 1998 e é considerado a maior competição de jiu-jitsu do estado de Minas Gerais.

O campeonato começou a ser realizado de forma modesta como um campeonato interno, onde as demais equipes eram convidadas a participar. A partir de 2000, com o aumento da popularidade do evento, passou a fazer parte do calendário oficial da Liga Brasileira de Jiu-Jitsu, premiando os três primeiros colocados de cada categoria com a vaga para disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu realizado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. No entanto, com a mudança da disputa do Campeonato Mundial passando a ser realizado nos Estados Unidos em 2007, passou-se a não utilizar mais os mesmos critérios de seleção para os competidores e a Copa deixou de ser seletiva para o Mundial.

Em 2008 e 2009 o evento voltou a servir de seletiva para o Campeonato Mundial, mas dessa vez por outra entidade nacional, a CBJJE.

Ligações externas
 Site oficial da Associação Esportiva Leão Dourado
 Site oficial da Liga Brasileira de Jiu-Jitsu

Competições de jiu-jitsu